Il singolare  dell'Erste Bank Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Jo-Wilfried Tsonga era il detentore del titolo ma ha deciso di prendere parte al concomitante Stockholm Open.
In finale Juan Martín del Potro ha sconfitto Grega Žemlja per 7-5, 6-3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Juan Martín del Potro (campione)
  Janko Tipsarević (semifinale)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (secondo turno)

  Fabio Fognini (primo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Benoît Paire (primo turno)
  Xavier Malisse (primo turno)

Wildcard

  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (primo turno)

  Dominic Thiem (secondo turno)

Qualificati

  Grega Žemlja (finale)
  Ruben Bemelmans (primo turno)

  Vasek Pospisil (secondo turno)
  Daniel Brands (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Erste Bank Open 2012
ATP World Tour 2012